Same se poate referi la:

Toponime 
 Same, insulă Homerică neidentificată încă
 Same, oraș în Tanzania
 Same, așezare în Timorul de Est